Герб Гайнского района — официальный символ Гайнского района Пермского края Российской Федерации.

Ныне действующий герб Гайнского района утверждён решением Земского Собрания Гайнского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 175 «Об утверждении Положения о гербе МО „Гайнский муниципальный район“» и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного № 3915.

Геральдическое описание герба

Символика 
 историческое наименование посёлка Гайны связано с названием места обитания (проживания) белки — гайно;
 синяя перевязь символизирует реку Каму, протекающую через всю территорию района, по берегам которой селились первые жители края;
 сосна символизирует лесные богатства района, основу которых составляют сосновые леса.

История 

Решением исполкома Гайнского района от 19 ноября 1979 года № 204 был утверждён герб посёлка Гайны, автором которого был А. И. Верещагин. Описание герба: «Щит герба дважды скошенный справа с диагональной голубой полосой. В верхней части на зеленом поле изображение белки и дата — 1579. В нижней части на красном поле изображение шестерни и ёлки».

См. также 
 Флаг Гайнского района

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гербы Пермского края
Гербы районов России
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением белки
Гербы с изображением сосны